Děti může být:
 množné číslo od dítě

ekologické sdružení
 Děti Země

kultura
 Děti Duny
 Děti kapitána Granta
 Děti (Dr. House)
 Děti z Bullerbynu
 Děti ráje – rozcestník
 Děti 404
 Děti bohů (Hvězdná brána)

záhada
 Zelené děti z Woolpitu